

Села:
 Ставище — Берестейська область, Берестейський район
 Ставище — Могильовська область, Осиповицький район, Осиповицька сільська рада
 Ставище — Могильовська область, Осиповицький район, Протасевицька сільська рада

Ставище (Ставіще) — село в гміні Черемха Гайнівського повіту Підляського воєводства

Селище міського типу:
 Ставище — Київська область, Білоцерківський район

Села:
 Ставище — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Ставище — Житомирська область, Брусилівська селищна громада, Житомирський район
 Ставище — Житомирська область, Квітнева сільська громада, Житомирський район
 Ставище — Житомирська область, Коростенський район
 Ставище — Рівненська область, Дубенський район
 Ставище — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Ставище — Харківська область, Куп'янський район

Річки:
 Ставище — річка у Вінницькій області, ліва притока Південного Бугу (басейн Чорного моря).

Залізниця:
 Ставище — пасажирський залізничний зупинний пункт Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці

Заказник:
 Ставище — ботанічний заказник у Конотопському районі Сумської області